Трео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 28 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 512 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1373,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Треон на сайті французького Національного інституту географії
 Треон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Треон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Треон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Треон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар